Lohkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Lohkamp (1941–2022), deutsche Architektin
 Emil Lohkamp (1902–1993), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Joachim Lohkamp (* 1962), deutscher Mathematiker, siehe Satz von Lohkamp
 Roland Lohkamp (* 1944), deutscher Botschafter